Ganzera ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Ganzera (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Hubert Ganzera (* 1952), deutscher Fußballspieler